Ognes puede referirse a: 

 Ognes, comuna francesa situada en Aisne.
 Ognes, comuna francesa situada en Marne.
 Ognes, comuna francesa situada en Oise.